Chiesa di San Luigi – chiesa di Berlino
 Chiesa di San Luigi  – chiesa di Darmstadt
 Chiesa di San Luigi – chiesa di Galatina
 Chiesa di San Luigi – chiesa di Pinhel
 Chiesa di San Luigi dei Francesi – chiesa di Roma
 Chiesa di San Luigi dei Francesi – chiesa di Mosca
 Chiesa di San Luigi – chiesa di Vichy

Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Bleggio Superiore
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Casaloldo
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Foggia
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Malé
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Mantova
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Milano
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Napoli
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Roma
Chiesa di San Luigi Gonzaga – chiesa di Trieste 
 Chiesa di San Luigi Gonzaga Religioso – chiesa di Panarella, frazione di Papozze 

Oratorio di San Luigi Gonzaga – chiesa dell'Aquila
Oratorio di san Luigi Gonzaga – chiesa di Clusone

Pagine correlate 
 San Luigi